Émile Martel est un gymnaste artistique français né le .

Biographie 

Émile Martel remporte la médaille de bronze au concours général par équipes aux Jeux olympiques d'été de 1920 à Anvers.

Lien externe 
 

Gymnaste artistique masculin français
Gymnaste artistique masculin aux Jeux olympiques de 1920
Médaillé de bronze olympique français
Naissance en janvier 1898
Décès en octobre 1951
Décès à 53 ans